Herzog steht für:

 Herzog, ein Adelstitel
 Herzog (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Herzog (Fotografenfamilie)
 Herzog (Rapper), deutscher Rapper
 Herzog (Roman), Roman (1964) von Saul Bellow
 ein Computerspiel für Sega, siehe Herzog Zwei

Siehe auch:
 Erzherzog, ein Adelstitel des Hauses Habsburg
 Hertzog
 Herzog & de Meuron, Schweizer Architekturbüro